Суперкласіко де лас Амерікас 2019 () — шостий розіграш турніру між збірними Бразилії та Аргентини, що відбувся 15 листопада 2019 року на Стадіоні Університету короля Сауда в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Перемогу вдруге здобула збірна Аргентини. Єдиний гол у матчі забив Ліонель Мессі, який проводив перший матч після дискваліфікації у збірній і добив на 13-й хвилині м'яч у ворота після нереалізованого ним же пенальті.

Деталі

Примітки 

 

Суперкласіко де лас Амерікас
Матчі збірної Аргентини з футболу
Матчі збірної Бразилії з футболу
2019 у футболі
Події 15 листопада
Листопад 2019
Футбольні змагання у Саудівській Аравії
2019 у Саудівській Аравії